Hiberia est un nom latin issu du grec , variante de Iberia (Ibérie), qui peut désigner :

 la péninsule Ibérique ;
 le royaume d'Ibérie, dans le Caucase (dans l'actuelle Géorgie) ;

 Hiberia, aristocrate gallo-romaine, arrière-petite-fille de Flavius Eparchius Philagrius et épouse de Ruricius (évêque de Limoges).